Agama — gênero de répteis
Ágama — genêro textual da Índia
Agama (budismo) — gênero literário sagrado

Desambiguações de literatura